Lange Molenstraat (Haarlem) - voormalige straat in Haarlem
 Lange Molenstraat (Borculo) - straat in Borculo
 Lange Molenstraat (Brugge) - straat in Brugge